Milton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Milton Township (Illinois)
 Milton Township (Indiana)
 Milton Township (Kansas)
 Milton Township (Antrim County, Michigan)
 Milton Township (Cass County, Michigan)
 Milton Township (Minnesota)
 Milton Township (Ashland County, Ohio)
 Milton Township (Jackson County, Ohio)
 Milton Township (Mahoning County, Ohio)
 Milton Township (Wayne County, Ohio)
 Milton Township (Wood County, Ohio)
 Milton Township (Oklahoma)